Оппози́ция (от  «противопоставление»):

 Оппозиция (политика)
 Оппозиция (астрономия)
 Оппозиция (лингвистика)
 Оппозиция (шахматы)